Râul Hotarul se poate referi la:

 Hotarul - afluent al râului Cormoș
 Hotarul - afluent al râului Latorița